Spárta (ógörögül Σπάρτη, Σπάρτα, azaz Szparté, Szparta) az ókori Görögország egyik dór állama volt a Peloponnészoszi-félszigeten

 Amerikai Egyesült Államok
 Sparta (Észak-Karolina)
 Sparta (Georgia)
 Sparta (Illinois)
 Sparta (Indiana)
 Sparta (Kentucky)
 Sparta (Louisiana)
 Sparta (Michigan)
 Sparta (Mississippi)
 Sparta (Missouri)
 Sparta (Buchanan megye, Missouri)
 Sparta (Nebraska)
 Sparta (New Jersey)
 Sparta (New York)
 Sparta (Ohio)
 Sparta (Oregon)
 Sparta (Tennessee)
 Sparta (kisváros, Wisconsin)
 Sparta (nagyváros, Wisconsin)
Sport
 AC Sparta Praha, cseh sportklub
 Sparta Rotterdam, holland sportklub